Александр Григорьевич Радченко — украинский энтомолог, крупный специалист по муравьям (Formicidae). Доктор биологических наук (1999), профессор, лауреат Премии И. И. Шмальгаузена АН УССР (2014).

Биография 

 1977 — окончил биологический факультет Киевского педагогического института и начал работать школьным учителем.
 1980 — начало учёбы в аспирантуре Института зоологии им И. И. Шмальгаузена Национальной Академии Наук Украины (г.Киев)
 1985 — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Муравьи Северного Причерноморья».
 1999 — защитил докторскую диссертацию на тему «Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики (эволюция, систематика, фауногенез)»
 2014 — лауреат Премии И. И. Шмальгаузена АН УССР

Основные труды 
Один из крупнейших специалистов по муравьям Евразии. Автор более 200 статей и 6 монографий, посвященных муравьям Украины, Европы и мировой фауны.

 Радченко А. Г. 1985. Муравьи рода Strongylognathus Mayr (Hymenoptera, Formicidae) фауны СССР. Зоологический журнал. 64 (10). С. 1514—1523.
 Радченко А. Г. 1992. Муравьи рода Tetramorium Mayr (Hymenoptera, Formicidae) фауны СССР. 1 и 2. Зоологический журнал. 71 (8). С. 39-49, 50-58.
 Радченко А. Г. 1994. Таксономическая структура рода Myrmica Latreille (Hymenoptera, Formicidae) Евразии. Зоологический журнал. 73 (6). С. 39-51.
 Радченко А. Г. Новые виды муравьев рода Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) из Южной и Восточной Палеарктики / А. Г. Радченко // Журн. Укр. Энтомол. общ-ва. — 1994 (1993). — Т. 1, вып. 2. — С. 23-34.
 Радченко А. Г. Определительная таблица муравьев рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1994. — Т. 73, вып. 7-8. — С. 130—145.
 Радченко А. Г. Определительная таблица муравьев рода Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1994 — Т. 73, вып. 7-8. — С. 146—158.
 Радченко А. Г. Обзор видов группы scabrinodis рода Myrmica Latreille (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1994. — Т. 73, вып. 9. — С. 75-82.
 Радченко А. Г. Обзор видов групп rubra, rugosa, arnoldii, luteola и schencki рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1994. — Т. 73, вып. 11. — С. 72-80.
 Радченко А. Г. Обзор видов группы lobicornis рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1994. — Т. 73, вып. 11. — С. 81-92.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев рода Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. Сообщение 1. Разделение на группы. Группы acervorum и bulgaricus / А. Г. Радченко // Вестн. Зоол. — 1995 (1994). — Т. 6. — С. 22-28.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев рода Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. Сообщение 2. Группы tuberum, corticalis, affinis, clypeatus, alinae и singularis / А. Г. Радченко // Вестн. Зоол. — 1995. — Т. 2. — С. 14-21.
 Радченко А. Г. Палеарктические муравьи рода Cardiocondyla Emery (Hymenoptera, Formicidae) / А. Г. Радченко // Энтомол. Обозр. — 1995. — Т. 74, вып. 2. — С. 447—455.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев рода Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. Сообщение 3. Группы nylanderi, korbi, nassonovi и susamyri / А. Г. Радченко // Вестн. Зоол. — 1995 г. -Т. 4. — C. 3-11.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев рода Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. Сообщение 4. Группа congruus. Неясные моменты. Зоогеографическая характеристика. Список литературы / А. Г. Радченко // Вестн. Зоол. — 1996. — Т. 1-2. — C. 16-22.
 Радченко А. Г. Муравьи рода Plagiolepis Mayr (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Южной Палеарктики / А. Г. Радченко // Энтомол. Обозр. — 1996. — Т. 75, вып. 1. — С. 178—187.
 Радченко, А. Г. Определительная таблица муравьев рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) азиатской части Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1996. — Т. 75, вып. 8. — С. 1195—1203.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) Палеарктики. Введение. Подрод Camponotus s. str. / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1997а. — Т. 76, вып. 5. — С. 554—564.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев подрода Myrmentoma рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) азиатской части Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1997б. — Т. 76, вып. 6. — С. 703—711.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев подродов Tanaemyrmex, Colobopsis, Myrmamblis, Myrmosericus, Orthonotomyrmex и Paramyrmamblis рода Camponotus (Hymenoptera, Formicidae) азиатской части Палеарктики / А. Г. Радченко // Зоол. Журн. — 1997в. — Т. 76, вып. 7. — С. 806—815.
 Радченко А. Г. Обзор муравьев рода Cataglyphis Foerster (Hymenoptera, Formicidae) Азии / А. Г. Радченко // Энтомол. Обозр. — 1997 г. — Т. 76, вып. 2. -С. 424—442.
 Радченко А. Г. Определительная таблица муравьев рода Cataglyphis Foerster (Hymenoptera, Formicidae) Азии / А. Г. Радченко // Энтомол. Обозр. −1998а. — Т. 77, вып. 2. — С. 502—508.
 Радченко А. Г. Муравьи (Hymenoptera, Formitidae) Палеарктики (эволюция, систематика, фауногенез) / А. Г. Радченко: дис. … д-ра биол. наук. — Киев, 1998. — 427 с.
 Радченко, А. Г. Зональные и зоогеографические особенности мирмекофауны (Hymenoptera, Formicidae) Украины / А. Г. Радченко // Природничий альманах. Бюлопчш науки. — 2008, вип. 10. — С. 122—138.
 Radchenko A. G., Elmes G. W. 1998. Taxonomic revision of the ritae species-group of the genus Myrmica (Hymenoptera, Formicidae). Vestnik Zoologii, 4. P. 3-27.
 Radchenko A. G., Elmes G. W. 2001. Taxonomic revision of the Himalayan Myrmica (Hymenoptera, Formicidae). Entomologica Basiliensia, 23. P. 237—276.
 Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W. 2002. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. Warszawa. 200 pp.
 Radchenko A., Elmes G. W. 2003. A taxonomic revision of the socially parasitic Myrmica ants (Hymenoptera, Formicidae) of Palaearctic Region. Annales Zoologici, 53 (2). P. 217—243.
 Radchenko A., Czechowska W., Czechowski W. 2004. Mrówki — Formicidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski Część XXIV, zeszyt. 63. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń. 138 pp.
 Radchenko A. 2004. A review of the ant genera Leptothorax Mayr and Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) of the Eastern Palaearctic. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 50 (2). P. 109—137
 Radchenko A. 2005. Monographic revision of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of North Korea. Annales Zoologici. 55(2). P. 127—221.
 Csősz S., Radchenko A., Schulz A. 2007. Taxonomic revision of the Palaearctic Tetramorium chefketi species-complex (Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa, 1405. P. 1-38.
 Radchenko A., Elmes G. W. 2009. Taxonomic revision of the pachei species-group of the genus Myrmica Latreille (Hymenoptera, Formicidae). Annales Zoologici, 59 (1): 67-92.
 Radchenko A., Elmes G. W. 2010. Myrmica ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Old World. Warszawa, Museum and Institute of Zoology. 789 pp.
 Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W., Vepsalainen K. 2012. The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. Warszawa, Natura Optima Dux Foundation. 496 pp.
 Радченко А. Г. 2016. Муравьи (Hymenoptera, Formicidae) Украины. Киев, Институт зоологии НАН Украины. 495 с.

Научно-популярные издания 
 Радченко О. Г., Суворов О. А. 1988. Лісові санітари. Київ, Урожай. 128 с.

Патронимия 
 Aphaenogaster radchenkoi Kiran & Tezcan, 2008
 Formica radchenkoi Dlussky, 2008
 Myrmica radchenkoi Bharti & Sharma, 2011

Примечания

Литература

Ссылки 
 Радченко Александр Григорьевич.
 Radchenko, Oleksandr (prof. dr hab.). Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології НАН України.
Мирмекологи
Доктора биологических наук
Гименоптерологи
Энтомологи Украины
Биологи XX века
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века